Се́льское поселе́ние «Деревня Михеево» — муниципальные образования в Калужской области России:

 Сельское поселение «Деревня Михеево» — в Малоярославецком районе.
 Сельское поселение «Деревня Михеево» — в Медынском районе.